Talpa se poate referi la:
Talpa, Botoșani
Talpa, Neamț

Vezi și 
 Tălpigi
 Tălpigeni